Санта-Каталина () — небольшой остров в Мексике, находящийся в Калифорнийском заливе у побережья штата Южная Нижняя Калифорния.

География 
Остров лежит в южной части Калифорнийского залива и расположен в 25 км от полуострова Нижняя Калифорния. Имеет 13 км в длину и 4 км в ширину в максимальном поперечнике. Площадь поверхности составляет 39,273 км². Санта-Каталина относительно изолирован и находится в 60 км от ближайшего города Лорето.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Калифорнийского залива
Острова Южной Нижней Калифорнии